Clark County er navnet på 12 counties i USA. De fleste, men ikke alle er opkaldt efter to brødre. Militærehelt George Rogers Clark i Midvest, og opdagelsesrejsende William Clark i vest.

 Clark County, Arkansas
 Clark County, Idaho
 Clark County, Illinois
 Clark County, Indiana
 Clark County, Kansas
 Clark County, Kentucky
 Clark County, Missouri
 Clark County, Nevada, det mest befolkede county som bærer navnet Clark, som har byen Las Vegas
 Clark County, Ohio
 Clark County, South Dakota
 Clark County, Washington
 Clark County, Wisconsin

Se også 
 Clarke County (flertydig)
 Lewis and Clark County, Montana